Olifants River – fiume del Sudafrica occidentale, che sbocca nell'Oceano Atlantico, vicino a Papendorp 
 Olifants River (o Lepelle) – fiume del Sudafrica orientale e del Mozambico, affluente del Limpopo 
 Olifants – fiume del Sudafrica meridionale, affluente del Gourits